Klasyfikacja medalowa Island Games 2009 jest zestawieniem medalowych zdobyczy krajów uczestniczących w Island Games 2009 na Wyspach Alandzkich (Finlandia). Rozdano w sumie 604 medale zawodnikom z 25 krajów. Konkurencje odbyły się w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2009.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacja medalowa na oficjalnej stronie wyników Island Games 2009 

Island Games 2009